Маріон Бартолі була чинною чемпіонкою, але вирішила того року не брати участі.
Гетер Вотсон виграла титул, у фіналі перемігши Чжан Кайчжень, в поєдинку, який тривав 3 години 12 хвилин. Вотсон мала матч-бол у другому сеті, який Чжан відіграла і потім виграла другий сет. Чжан виграла брейк-пойнт і мала кілька матч-болів за рахунку 5–4, але Вотсон зрівняла рахунок на подачі суперниці й потім виграла третій сет на тай-брейку. Вотсон виграла поєдинок з рахунком 7–5, 5–7, 7–6(7–4), ставши першою за 25 років британською тенісисткою, яка виграла турнір WTA.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ш Схеперс
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Ґлетч
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Лучич-Бароні
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Л Кумхун
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М Дой
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Дж Коен
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=0

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= О Пучкова
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4/WC
| RD1-team08= Ф Ск'явоне
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=1r
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Hp Open, одиночний розряд
HP Open 2012